Effet miroir () — четвёртый студийный альбом французской певицы Zaz, выпущенный 16 ноября 2018 года.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Zaz